Ananda (discípulo de Buda)
Ananda Mahidol – rei Rama VIII da Tailândia
Ananda (estado de consciência)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de religião